Area Artigianale ima više značenja:
 Area Artigianale, Belluno
 Area Artigianale, Cremona